Tukuma novads − jedna ze 109 jednostek administracyjnych (novads) na Łotwie. Stolicą jest Tērvete.

Przypisy 

Novadi Łotwy